Il singolare del torneo di tennis DFS Classic 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrice Julie Halard-Decugis che ha battuto in finale 6–2, 3–6, 6–4 Nathalie Tauziat.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Nathalie Tauziat (finale)
 Sandrine Testud (secondo turno)
 Dominique Van Roost (secondo turno)
 Nataša Zvereva (quarti di finale)
 Julie Halard-Decugis (campionessa)
 Magüi Serna (semifinali)
 Nathalie Dechy (secondo turno)
 Cara Black (semifinali)

  Corina Morariu (secondo turno)
  Lisa Raymond (secondo turno)
  Anne Kremer (secondo turno)
  Anne-Gaëlle Sidot (terzo turno)
  Tara Snyder (secondo turno)
  Mariaan de Swardt (terzo turno)
  Miriam Oremans (terzo turno)
  Fabiola Zuluaga (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

DFS Classic 1999